Oberbefehlshaber in Irland steht für:

 Oberbefehlshaber der britischen Truppen in Irland (vor 1922), siehe Liste der britischen Oberbefehlshaber in Irland
 President of the Executive Council of the Irish Free State (1922–1923), siehe Irischer Freistaat #Der Regierungsrat (Executive Council of the Irish Free State)
 Oberbefehlshaber der Irischen Streitkräfte (seit den 1950er Jahren), siehe Präsident von Irland #Zeremonielle Aufgaben